Mali je lahko:
 Geografija
 Mali, država
 Mali, Gvineja, mesto
 Mali (prefektura), Gvineja
 Mali, Kongo, mesto
 Mali, Liberija, mesto
 Mali (reka), mesto
 Mali, Nepal, mesto

 Ljudje
 Mali (priimek)